Ескендиров — казахская фамилия. Известные носители:
 Ескендиров, Захан (1918—1991) — советский общественный деятель.
 Ескендиров, Кайрулла Газизович — Депутат Сената Парламента Республики Казахстан 1996 года — 2002 года
 Ескендиров, Меир Гариполлаевич (род. 1972) — казахстанский учёный историк-регионовед, доктор исторических наук, профессор.
 Ескендиров, Самат Сапарбекович (род. 1966) — аким Северо-Казахстанской области.